Il doppio del torneo di tennis Grenoble Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julien Benneteau e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Grégory Carraz e Nicolas Tourte 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (semifinali)
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (Campioni)

 Bart Beks /  Jurij Ščukin (primo turno)
 Steve Darcis /  Kristof Vliegen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2005